Kaku peut faire référence à :

Personnalités 
, un nom porté par :

 Atsuko Kaku (1938-), actrice japonaise ;
 Blessing Kaku (1978- ), un footballeur nigérian,
 Michio Kaku (1947- ), physicien,
  (1984- ), acteur japonais,
 Kaku Takagawa (1915-1986), joueur de go,
  (1919-1994), acteur japonais.

Kaku est le surnom porté par :
 Alejandro Romero Gamarra (1995- ), un footballeur argentin

Personnages fictifs 
 Kaku, un personnage de One Piece,
 Kaku le tigre, un étudiant dans Mon copain de classe est un singe,
 , un roi de Sumer.

Toponymes
 Käku, un village en Estonie ;
 , un village de la province du Golestan, en Iran ;
 , plusieurs villages de la province du Kurdistan, en Iran ;
 Kaku, une localité au Népal.

Autres
 , une chaîne télévisée de .